

Населені пункти та їхні частини

 Бжузкі — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжузкі — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжузкі — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Бжузкі — село в гміні Новий Став Мальборського повіту Поморського воєводства
 Бжузкі — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Бжузкі — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Бжузкі — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Бжузкі — село в гміні Нове Варпно Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Бжузкі — частина села Ґонський в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжузкі — частина села Пшисерськ у гміні Буковець Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжузкі — частина села Ґжеґожовіце-Великі в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжузкі — частина села Каменьщизна в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Бжузкі — частина села Раково в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Примітки